top, oružje koje se koristi za izbacivanje zrna u dalj
 Top (šah), šahovska figuru